Die Wyschtscha Liha 2004/05 () war die 14. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 15. Juli 2004 und endete am 16. Juni 2005.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Schachtar Donezk gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Dynamo Kiew seine zweite Meisterschaft. Die Vereine auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05